Return To Forever — вісімнадцятий студійний альбом німецького хард-рок гурту Scorpions, презентований 20 лютого 2015 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Клаус Майне — вокал
 Рудольф Шенкер — гітара, вокал
 Маттіас Ябс — гітара
 Павел Монцівода — бас-гітара
 Джеймс Коттак — ударні, вокал

Примітки 

Альбоми Scorpions
Лютий 2015